Тодоро́вский — фамилия.

Известные носители 
 Тодоровский, Блажо (1902—1943) — югославской партизан Второй мировой войны; Народный герой Югославии.
 Тодоровский, Валерий Петрович (род. 1962) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Иосиф (Тодоровский) (род. 1982) — епископ неканонической Македонской православной церкви, митрополит Тетовский и Гостиварский.
 Тодоровский, Никола (1914—1944) — югославский партизан Второй мировой войны.
 
 Тодоровский, Християн (1921—1944) — партизан времён Второй мировой войны; Народный герой Югославии.

См. также 
 Тодоров
 Тодорово